Black and Blue ou Black & Blue (« noir et bleu » en anglais) peut désigner :

Cinéma et télévision

Film 
 Black and Blue, titre original du thriller américain Dirty Cops (2019) réalisé par Deon Taylor.

Téléfilm 
 , titre original de , téléfilm américain de Paul Shapiro diffusé en 1999 aux États-Unis.

Série télévisée 
 , série télévisée britannique créée en 1973.

Épisode 
 , titre original de Deux poids, deux mesures,  de la  d' () ;
 ,  de la  de  ;
 ,  de la  de .

Musique 
 , groupe de glam metal ;
 , festival de musique gai à Montréal ;
 , label spécialisé dans le jazz et le blues ;
 , comédie musicale de 1989 ;
 , enregistrement vidéo live d'un concert des groupes de heavy metal Black Sabbath et Blue Öyster Cult lors de leur tournée conjointe en 1980 ;
 , émission radiophonique disparue consacrée au jazz sur la station de radio France Culture.

Album 
 , album de Gary Clark, Jr. sorti en 2012 ;
 , album des  sorti en 2000 ;
 , album de Harold Melvin and the Blue Notes sorti en 1973 ;
 , album des  sorti en 1976 ;
 , EP d' sorti en 2011.

Chanson 
 , single de Guy Sebastian sorti en 2015 ;
 , chanson de  présente sur l'album  en 1971 ;
 , chanson de Fats Waller interprétée par Louis Armstrong sortie en 1929 ;
 , chanson de Miike Snow présente sur l'album  sorti en 2009 ;
 , chanson de Van Halen présente sur l'album OU812 sorti en 1988.
 Black and Blue, une chanson d'Archive présente sur l'album Restriction sorti en 2015.

Événement 
Black & Blue (1991- ), un festival montréalais

Voir aussi